Les tunnels du Lioran sont des tunnels français situés dans les monts du Cantal, en Auvergne, dans le Massif central, permettant de relier l'est et l'ouest du département. Ils sont au nombre de trois : 
 le premier tunnel routier du Lioran (1843) qui fut le premier tunnel routier de France, l'un des plus  longs du monde, le plus haut du monde et l'un des plus anciens en service.
en service ;
 le tunnel ferroviaire du Lioran (1868) qui fut le plus haut tunnel ferroviaire d'Europe ; 
 le deuxième tunnel routier du Lioran (2007)

Les tunnels traversent le puy de Massebœuf, sous la station du Super Lioran.

Lioran
Lioran
Transport dans le Cantal
Carladès
Laveissière